Alexis Guillermo Ernesto Felipe de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (; 13 de septiembre de 1829, Burgsteinfurt - 16 de agosto de 1905, Herleshausen) fue el último Landgrave reinante de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Biografía 
Alexis era un hijo del Landgrave Carlos de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (1784-1854) fruto de su segundo matrimonio con Sofía (1794-1873), la hija del Príncipe Luis Guillermo Galderico de Bentheim y Steinfurt. Sucedió a su padre en 1854 como Landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Fue General de Caballería à la suite. Desde 1855, también fue miembro de la Cámara Alta Prusiana y caballero de la Orden del Águila Negra.

Prusia se anexionó el Electorado de Hesse, incluyendo Hesse-Philippsthal-Barchfeld, en 1866. Dese 1880, Alexis y Ernesto de Hesse-Philippsthal recibieron ambos, como herederos de los Landgraves de Philippsthal, una pensión de 300.000 marcos del Tesoro del Electorado de Hesse. También se les dieron tres castillos: el Castillo de la ciudad de Hanau, el Castillo de Rotenburgo y el Castillo de Schönfeld en Kassel.

El 17 de junio de 1854, Alexis contrajo matrimonio en el Palacio de Charlottenburg con Luisa (1829-1901), la hija del Príncipe Carlos de Prusia. El matrimonio permaneció sin descendencia y terminó en divorcio el 6 de marzo de 1861. 

Alexis murió el 16 de agosto de 1905. Fue sucedido como Landgrave titular de Hesse-Philippsthal-Barchfeld por su sobrino Clodoveo (1876-1954), el hijo de su hermano Guillermo (1831-1890).

Ancestros

Referencias 
 Preußisches Jahrbuch. Dritter Jahrgang, Berlín 1863, p. 191

Landgraves de Hesse-Philippsthal-Barchfeld
Casa de Hesse
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Alemanes del siglo XIX
Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia